Нелька́н — бывший посёлок городского типа в Оймяконском районе Республики Якутия России. Упразднён в 2008 году.

Возник в годы Великой Отечественной войны в связи с открытием и началом разработок месторождений золота. Статус посёлка городского типа — с 1957 года. Расположен у подножия хребта Тас — Кыстабыт, на реке Улахан — Тарын — Юрях (бассейн реки Индигирки). Отнесён к категории рабочих посёлков в 1964 году. Выполнял функции горнодобывающего центра. Население было занято в основных и вспомогательных производствах золотодобывающего прииска. Имелся клуб, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

На территории, подчинённой администрации поселка Нелькан, располагался бывший сельский населённый пункт Дражный (на расстоянии 50 км от поселка Нелькан). В нём функционировал карьер по добыче золотосодержащей руды. Имелись Дом культуры, неполная средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) № 443 от 29 сентября 1998 года населённый пункт Дражный исключён из учётных данных административно-территориального деления.

Население

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20090425192303/http://www.sitc.ru/monitoring/oymyakon/nelkan.shtml
 

Исчезнувшие населённые пункты Оймяконского улуса
Бывшие посёлки городского типа Якутии